Eberhard Otto désigne :
 Eberhard Otto (égyptologue) (1913–1974), égyptologue allemand ;
 Eberhard Otto (politicien) (1948-), homme politique allemand, membre du FDP

Voir aussi 
 Everard Otto, Eberhard Otto ou Everardus Otto (1685-1756), jurisconsulte, professeur d'université et écrivain allemand.